Gemüsekürbis bezeichnet:

 die Zucchini
 allgemein einen als Gemüse verwendeten Kürbis in Abgrenzung zum Zierkürbis